Denkmaltag steht für:

 Internationaler Denkmaltag der ICOMOS, jährlich im April
 Tag des offenen Denkmals, European Heritage Day jährlich im September